Walace ist der Künstlername folgender Personen:
 Walace (Walace Souza Silva; * 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Walace (Fußballspieler, 1993) (Walace de Sousa Novais; * 1993), brasilianischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Wallace